Конвэр F2Y «Си дарт» ( — «морской дротик») — экспериментальный реактивный гидросамолёт-истребитель. Оснащён водными лыжами для глиссирования на взлёте и посадке. Разработчик и производитель — Convair (подразделение General Dynamics). Программа испытаний — 1953—1957. Построено пять прототипов. Предназначался для прикрытия стратегического реактивного гидросамолёта-бомбардировщика Martin P6M SeaMaster, проектируемого параллельно.

Разработка 

В начале программы разработки атомные бомбы весили около 15 тонн, и используемые для их доставки стратегические бомбардировщики требовали очень длинных аэродромов, которые противник мог легко уничтожить первым ударом. ВВС начало проект, который делал стратегическую авиацию независимой от аэродромов - глиссирующий бомбардировщик Martin P6M SeaMaster и глиссирующий истребитель Convair F2Y Sea Dart для его прикрытия. Была разработана и испытана система дозаправки гидросамолётов от подводного танкера, в том числе из подводного положения

Самолёт был разработан компанией Convair в рамках заказа флота (1948) на создание сверхзвукового перехватчика. В то время существовал скептицизм по поводу успешного использования сверхзвуковых самолётов на авианесущих кораблях (в частности, поэтому все корабельные самолёты этого периода были дозвуковыми). Проблемы виделись в большом разбеге и пробеге сверхзвуковых самолётов и их большой скорости посадки.
Ряд решений этих проблем предполагал создание реактивного гидросамолёта-истребителя. По такой схеме был выполнен и проект самолёта F2Y Sea Dart.
 
Проект Convair был одобрен, постройка двух прототипов заказана в конце 1951. Ещё до полёта первого прототипа была заказана серия из 12 машин. Хотя на построенные самолёты не устанавливалось какого-либо вооружения, в перспективе планировалось вооружить самолёты четырьмя 20-мм пушками и неуправляемыми ракетами.

Конструкция 

Прототип имел треугольное крыло, водонепроницаемый корпус и гидролыжи для взлёта и посадки на глиссировании. В неподвижном состоянии или на малой скорости самолёт удерживался на воде за счёт водоизмещающего корпуса, при этом задняя кромка крыла касалась воды. На взлётном глиссировании, по достижении скорости 16 км/ч гидролыжи опускались вниз, поднимая корпус над водой: после взлёта они подтягивались к корпусу.

В качестве двигателей предполагались два турбореактивных форсажных Westinghouse XJ46-WE-02 с воздухозаборниками, расположенными высоко над крылом, во избежание попадания воды. Двигатели не были готовы к испытаниям, и прототип полетел с двумя ТРД Westinghouse J34-WE-32, которые обеспечивали лишь половину проектной мощности.

На прототипы устанавливались различные конфигурации лыж. Первый самолёт был оснащен одной лыжей (что оказалось наиболее удачной схемой), второй прототип — двумя. Устанавливались и другие варианты конфигурации лыж.

Испытания 
Первый полёт выполнен 9 апреля 1953 года ведущим лётчиком-испытателем фирмы Э. Шэнноном. Разбег самолёта составил почти 2 километра, скорость отрыва от воды составляла 230 км/час. В ходе полётов обнаружились значительные проблемы самолёта: недостаточная тяговооруженость, сильные вибрации и удары на глиссировании, невозможность горизонтального полёта на сверхзвуковой скорости.

Второй самолёт, оснащённый двигателями Вестингауз J-46 (тяга не форсаже - 2720 кгс) также показал неудовлетворительные характеристики. Скорость звука была незначительно превышена лишь в пологом пикировании. В ходе испытаний 4 ноября 1954 произошла катастрофа: прототип с бортовым номером 135762 во время демонстрационного полёта перед представителями прессы разрушился в воздухе над заливом Сан-Диего: во время полёта на небольшой высоте со скоростью 900 км/час началась сильная раскачка в вертикальной плоскости, из-за чего самолёт разломился на части. Лётчик-испытатель Чарльз Ричбург (Charles E. Richbourg) не смог катапультироваться и погиб. Причиной случившегося сочли резонансные колебания, возникшие в результате случайной раскачки самолёта пилотом, управлявшим рулями с помощью ещё несовершенной бустерной системы необратимого типа.

Ещё до окончания цикла испытаний флот потерял интерес к самолётам столь экзотической схемы, в частности, были решены проблемы эксплуатации сверхзвуковых самолётов с авианосца. Появились альтернативные способы доставки, поскольку термоядерные бомбы стали весить менее 2,5 тонн, удалось реализовать запуск ракет «Поларис» из подводного положения. Заказ на серийное производство был аннулирован, программа свёрнута.

Технические характеристики (расчётные) 
 Экипаж: 1
 Длина: 16 м
 Размах крыла: 10,3 м
 Вес (пустой): 5730 кг
 Вес (максимальный взлётный) 9750 кг
 Силовая установка: 2×ТРД Westinghouse J46-WE-2, тягой 27 кН каждый
 Максимальная скорость: 1325 км/ч
 Дальность: 826 км
 Практический потолок: 16 700 м

Примечания

Ссылки 
 Описание самолёта // Уголок неба.
 Соболев Д.А. Столетняя история "летающего крыла". - Москва, "Русское авиационное акционерное общество" (РУСАВИА), 1988, стр. 197, 202-204.

Двухдвигательные реактивные самолёты
Отменённые проекты американских военных летательных аппаратов
Самолёты Convair
Самолёты подводного базирования